Mollas (Elbasan), een voormalige gemeente, opgegaan in Cërrik in de Albanese prefectuur Elbasan
Mollas (Korçë), een voormalige gemeente, opgegaan in Kolonjë in de Albanese prefectuur Korçë
Mollas (Skrapar), een voormalige gemeente, opgegaan in Qendër Skrapar in de Albanese prefectuur Skrapar